Sezonul 1967-1968 al Diviziei A a fost cea de-a 50-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 30-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 20 august 1967 și s-a terminat pe 9 iunie 1968. Steaua București a devenit campioană pentru a șaptea oară în istoria sa, egalând-o pe Venus București la numărul de titluri.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Play-off de promovare/menținere
Echipele de pe locurile 13 și 14 ale Diviziei A au jucat cu echipele de pe locurile 2 din seriile Diviziei B. Turneul de play-off s-a jucat la Timișoara.

Golgheteri 
Nicolae Dobrin - Argeș Pitești - 8
Florea Dumitrache - Dinamo București - 7 
Cornel Dinu - Dinamo București - 6

Note

Referințe

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1967 în România
1968 în România